Kostis ist der Familienname folgender Personen:

 Christos Kostis (* 1972), griechischer Fußballspieler
 Peter Kostis (* 1946), US-amerikanischer Golflehrer und Golfkommentator